Osoby o tym nazwisku:
 Adam Studziński – rzymskokatolicki duchowny
 Andrzej Studziński - polski entomolog
 Andrzej Piotr Studziński – polski działacz polityczny, wydawca, dziennikarz
 Bogumił Studziński – polski prawnik, działacz opozycji w PRL
 Franciszek Studziński –  polski oficer
 Janusz Studziński – polski piłkarz
 Mateusz Studziński – polski hokeista
 Zdzisław Studziński – polski oficer